Антарктически китове са всички видове китове, които се срещат в Антарктика. Около 20 вида живеят постоянно или временно в региона.

Зъбати китове 
Във водите на Антарктика са установени 12 вида от подразред Зъбати китове (Odontoceti).

 Physeter catodon – Кашалот
 Hyperoodon planifrons – Южен бутилконос
 Berardius arnoux – Южен черен кит
 Orcinus orca – Косатка
 Globicephala melaena (melas) – Обикновена гринда
 Globicephala macrorhynchus – Черна гринда
 Lagenorhynchus cruciger – Сив делфин
 Lagenorhynchus obscurus – Тъмен делфин
 Cephalorhynchus commersoni – Делфин на Комърсон (Пъстър делфин)
 Tursiops truncatus – Афала
 Grampus griseus – Делфин на Рисо (Голям сив делфин)
 Phocaena dioptrica – Очилата морска свиня

Беззъби китове 
 Balaenoptera musculus – Син кит
 Balaenoptera physalus – Финвал
 Balaenoptera borealis – Сейвал
 Balaenoptera acutorostrata ssp. bonaerensis – Южен малък ивичест кит
 Megaptera novaeangliae – Гърбат кит
 Eubalaena glacialis – Южен кит
 Neobalena marginata – Кит джудже

Китолов 
Редовен китолов във водите на Антарктика започва в началото на XX век, когато през 1904 г. е построено пристанище на о. Южна Джорджия от норвежки китоловци. Бързо се създават нови пристанища - на Южните Шелтънски острови и Южните Оркнейски острови.

Литература 
 Оденинг, Клаус. Животните на Антарктика. Земиздат. София, 1989, стр. 112 – 120
 Морска фауна: Китове. В: Л. Иванов и Н. Иванова. Антарктика: Природа, история, усвояване, географски имена и българско участие. София: Фондация Манфред Вьорнер, 2014. с. 30-31. ISBN 978-619-90008-1-6 (Второ преработено и допълнено електронно издание 2014, ISBN 978-619-90008-2-3) (Първо издание 2014, 368 с. ISBN 978-619-90008-1-6)

Китоподобни
Фауна на Антарктика